Alberto Jacometti (1902-1985) – giornalista, scrittore e politico italiano
Giovanni Jacometti (1874-1964) – agronomo e politico italiano
Ignazio Jacometti (1819-1883) – scultore italiano
Pier Paolo Jacometti (...–1658) – scultore e fonditore italiano
Tarquinio Jacometti (XVII secolo) – scultore e fonditore italiano